Resident Evil — медиафраншиза, созданная компанией Capcom. Первой компьютерной игрой в ней стала Resident Evil, выпущенная в 1996 году на PlayStation и впоследствии портированная на Sega Saturn и Windows.

Компьютерные игры

Основные

Оригинальные 
В таблице приведены годы выхода оригинальных версий игр, обновленных версий и переизданий.

Ремейки

Ответвления

Патинко 
 Pachisuro Biohazard (2008)
 Biohazard 5 (2012)
 CR Biohazard (2013)
 CR Biohazard Zōshoku Version (2014)
 CR Biohazard Kansen Version (2014)
 CR Biohazard 0 (2015)
 CR Biohazard 0 Sweet Version (2015)
 CR Biohazard 0 Light Middle Type (2015)
 Pachisuro Biohazard 6 (2015)
 Pachisuro Biohazard Revelations (2017)
 Biohazard: Into the Panic (2018)
 CRF Biohazard Revelations (2018)
 PF Biohazard Revelations Light Version (2019)
 FEVER BIOHAZARD REVELATIONS 2 (2020)
 BIOHAZARD 7: Resident Evil Hazard Rush Pachislot (2021)

Фильмы

Игровые фильмы

Анимационные фильмы 
  (2000)
 Обитель зла: Вырождение (2008)
 Обитель зла: Проклятие (2012)
 Обитель зла: Вендетта (2017)

Телесериалы 
 Обитель зла: Бесконечная тьма  (аниме-сериал, 2021)
 Обитель зла (2022)

Новеллы 
По контракту с Capcom писательница  написала несколько новелл, основываясь на играх серии. На данный момент, на русском языке доступно семь книг.

 «The Umbrella Conspiracy / Заговор корпорации Амбрелла» — новелизация Resident Evil.
 «Caliban Cov e/ Бухта Калибана» — оригинальная новелла, не основанная ни на одной игре. События разворачиваются после Resident Evil.
 «City of the Dead / Город Мёртвых» — новелизация Resident Evil 2.
 «Underworld / Подземелье» — ещё одна новелла, не основанная ни на одной игре серии. События разворачиваются после Resident Evil 2.
 «Nemesis / Немезис» — новелизация Resident Evil 3.
 «Code: Veronica» — основана на Resident Evil Code: Veronica.
 «Zero Hour» — написана на основе Resident Evil Zero.

Новеллизации по мотивам фильма

Другие новеллы

Комиксы

Примечания 

Resident Evil
Resident Evil